Andreas Hofer Bund és el nom que van adoptar diversos grups polític del Tirol en honor d'Andreas Hofer, cap de l'aixecament antifrancès de 1809.

Andreas-Hofer-Bund Tirol (AHBT) fou el nom que adoptà el 1919 la Tiroler Volksbund, creada a Innsbruck el 1905. Entre 1920 i 1930 va treballar en col·laboració amb la Deutschen Schulverein finançant les (Katakombenschule a Tirol del Sud. Els seus caps foren:

1919 Dr. Heinrich von Schullern (Gründungsobmann)
1921 Prof. Dr. Ferdinand Kogler
1925 Dr. Walter Pembauer
1925 Dr. Emil Klebelsberger
1925 Prof. Dr. Hans Lederer
1928 Dr. Walter Pembauer
1931 Prof. Dr. Alois Dollinger
1934 Msgr. Dr. Franz Kolb
1935 Dr. Eduard Reut-Nicolussi
1937 Hofrat Dr. Oskar von Hohenbruck

Després de l'Anchluss de 1938 fou obligat a dissoldre's i a integrar-se en el NSDAP. L'agost de 1994 fou reconstituït al Tirol austríac. El 1920 es va constituir una Andreas-Hofer-Bund a Munic com a aliança de protecció als alemanys de Tirol del Sud, i que col·labora amb grups com Union für Südtirol i Süd-Tiroler Freiheit.

Un altres grup amb aquest nom es va crear el novembre de 1939 pels Dableibern, contraris a l'Acord d'Opció al Tirol del Sud, com Friedl Volgger, Hans Egarter, Josef Mayr-Nusser i Erich Amonn. Foren molt durament perseguits per les autoritats italianes i el 1943 van constituir alguns grups de resistència contra els nazis.

Bibliografia 
 Gottfried Solderer (Hrsg.): Das 20. Jahrhundert in Südtirol. Autonomie und Aufbruch (1960–1979). Edition Rætia, Bozen 2002, .
 Gerald Steinacher: Südtirol und die Geheimdienste 1943-1945. Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte 15. Studien-Verlag, Innsbruck - Wien 2000, .
 Gerald Steinacher (Hrsg.): Südtirol im Dritten Reich. NS-Herrschaft im Norden Italiens 1943–1945. Italienisch: L'Alto Adige nel Terzo Reich. L'occupazione nazista nell'Italia settentrionale 1943–1945. Studien-Verlag, Innsbruck - Bozen 2003, . (Beiträge teilweise deutsch, teilweise italienisch)
 Leopold Steurer, Martha Verdorfer, Walter Pichler: Verfolgt, verfemt, vergessen. Lebensgeschichtliche Erinnerungen an den Widerstand gegen Nationalsozialismus und Krieg. Südtirol 1943–1945. Edition Sturzflüge, Bozen 1993, .

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de l'Andreas-Hofer-Bundes e.V. (Munic)

Tirol del Sud
Partits polítics d'Àustria